Arfe es el apellido de una familia de orfebres españoles de origen alemán:

 Enrique de Arfe.
 Antonio de Arfe, hijo de Enrique.
 Juan de Arfe, hijo de Antonio y nieto de Enrique.
 Antonio de Arfe y Villafañe''', hijo de Antonio y nieto de Enrique.